Села:
 Миколай-Поле — Запорізька область, Запорізький район
 Миколай-Поле — Запорізька область, Новомиколаївський район